Евгений Ерёмин:
 Ерёмин, Евгений Алексеевич (род. 1999) — российский самбист.
 Ерёмин, Евгений Николаевич (1909—1978) — доктор наук, профессор химического факультета МГУ. Примечания